Hans Scheib ist der Name folgender Personen:

* Hans Scheib (Kameramann) (1905–1957), deutscher Kameramann
 Hans Scheib (Bildhauer) (* 1949), deutscher Bildhauer und Grafiker